Am See ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Am See (Stetten), Ortsteil von Stetten (Bodenseekreis), Baden-Württemberg
 Am See (Gmund am Tegernsee), Ortsteil von Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Am See (Steinkirchen), Ortsteil von Steinkirchen (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Am See (Byhleguhre-Byhlen), Gemeindeteil von Byhleguhre-Byhlen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Am See (Neu Zauche), Gemeindeteil von Neu Zauche, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Am See (Kloster Lehnin), Wohnplatz im Ortsteil Netzen der Gemeinde Kloster Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

in Österreich:
 Am See (Gemeinde Alberndorf), Ortslage von Alberndorf im Pulkautal, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Am See (Gemeinde Seibersdorf), Ortslage von Seibersdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Am See (Gemeinde Flachau), Ort im Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Am See (Traboch), Ortslage von Traboch, Bezirk Leoben, Steiermark
 Am See (Gemeinde Kössen), Ortsteil von Kössen, Bezirk Kitzbühel, Tirol
Siehe auch:
 Auf See
 Zur See